Бэ́лза — фамилия польского происхождения.

Известные представители — отец и сын:
 Бэлза, Игорь Фёдорович (1904—1994) — советский музыковед, композитор, литературовед, доктор искусствоведения, профессор.
 Бэлза, Святослав Игоревич (1942—2014) — советский и российский литературовед, музыковед, телеведущий, публицист, критик.